Rio Adâncata (Bahluieţ) ‎
Rio Adâncata (Iminog)

Desambiguação